Henry Cary kan syfta på bland andra:

* Henry Cary, 1:e viscount Falkland (1575–1633), brittisk peer
 Henry Cary, 4:e viscount Falkland (1634–1663), brittisk peer
 Henry Cary, 8:e viscount Falkland (1766–1796), brittisk peer

Se även 

 Henry Carey